Plusieurs communes possèdent une rue de l'Église :

En  

En Belgique, la rue de l'Église est l'odonyme le plus usité.
 Bruxelles en possède même deux :
 rue de l'Église à Berchem-Sainte-Agathe ;
 rue de l'Église à Woluwe-Saint-Pierre ;
 Rue de l'Église, à Martelange.

Aux  
 la rue de l'Église (Church Street), à Manhattan (New-York)

En  
En France, la rue de l'Église est l'odonyme le plus usité, avant la place de l'Église et la Grande Rue. La Poste en recense près de  : 20 % des communes françaises possèdent une voie nommée de telle façon.

En France, parmi les « rues de l'Église », on peut citer :
 la rue de l'Église à Antony ;
 la rue de l'Église à Colmar ;
 la rue de l'Église à Épinay-sur-Seine ;
 la rue de l'Église à Montfermeil ;
 la rue de l'Église à Montreuil ;
 la rue de l'Église à Nanterre ;
 la rue de l'Église à Neuilly-sur-Seine ;
 la rue de l'Église à Paris (rue de l'ancienne commune de Grenelle, annexée par Paris en 1860), faisant référence à l'église Saint-Jean-Baptiste de Grenelle.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Avenue de l'Église Saint-Julien
 Chemin de l'Église-de-Lalande
 Impasse de l'Église

Église
Église